Imprezy kulturalne w Krakowie – Kraków to miasto, gdzie odbywają się przez cały rok okazjonalne imprezy i cykliczne wydarzenia związane z kulturą.

Przybliżony kalendarz imprez

Zima

Styczeń 
 Powitanie Nowego Roku i zabawa sylwestrowa na Rynku
 Koncert Noworoczny – odbywa się 1 stycznia w Filharmonii.
 Koncerty kolęd – w różnych kościołach występują zespoły i znani artyści krakowscy.

Luty 
 Międzynarodowy Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Shanties” – raj dla wielbicieli piosenek żeglarskich, biorą w nim udział polscy i zagraniczni artyści. Liczne imprezy towarzyszące.
 Międzynarodowy Festiwal Filmu Reklamowego – w kinach odbywają się konkursowe projekcje polskich reklam. Pokazywane są również reklamy zagraniczne, które zdobyły wiele nagród.

Wiosna 
 Emaus jest nazwą odpustu, który odbywa się zawsze w Poniedziałek Wielkanocny u zbiegu ulic: Kościuszki, Emaus i św. Bronisławy. Nazwa Emaus pochodzi od biblijnej wsi Emaus, do której podążał zmartwychwstały Chrystus.
 Rękawka – uroczystość ta pochodzi od pogańskiego zwyczaju zaduszek wiosennych i obchodzona jest we wtorek po Świętach wielkanocnych. Podczas rękawki organizowano stypy pogrzebowe, skąd wywodzi się tradycja rzucania pożywienia ze stoków kopca do głodnych ludzi zgromadzonych u jego stóp. Tradycja ta sięga XV wieku i odbywa się pod kopcem Krakusa. W czasie tej uroczystości organizowane są zawody łucznicze.
 Krakowska Wiosna Muzyki

Marzec 
 Krakowskie Reminiscencje Teatralne – najstarszy coroczny przegląd teatrów alternatywnych i eksperymentalnych.
 Jazz Juniors – międzynarodowy konkurs debiutujących wykonawców muzyki jazzowej.

Kwiecień 
 PaKA – święto satyryków i prześmiewców. Przegląd młodych kabaretów polskich, głównie studenckich.
  Dni Muzyki Organowej – cykl koncertów organowych z udziałem wybitnych wykonawców polskich i zagranicznych. Organizowane głównie w zabytkowych kościołach, których na Starym Mieście nie brakuje.
 Marsz Równości (dawniej Marsz Tolerancji) – manifestacja w postaci przemarszu ulicami Krakowa, osób sprzeciwiających się homofobii oraz dyskryminacji mniejszości seksualnych.

Maj 
 Juwenalia – święto studentów krakowskich. Podczas trzydniowego trwania święta, na terenie Krakowa rządzą studenci. Organizowane są liczne koncerty z udziałem gwiazd estrady.
 Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych – krajowy przegląd filmów krótkometrażowych. Zostają wtedy przyznawane nagrody „Złotego Smoka” i „Złotego Lajkonika”. To najstarsza impreza filmowa w Polsce i jedna z najstarszych na świecie. Festiwal prezentuje najnowsze filmy dokumentalne, animowane i krótkometrażowe z całego świata. Oprócz trzech sekcji konkursowych (polskiej i międzynarodowej oraz sekcji pełnometrażowych dokumentów) w pokazach specjalnych można obejrzeć najgłośniejsze dokumenty minionego roku, retrospektywy twórców, pokazy etiud studenckich. Jest to również miejsce spotkań, dyskusji, seminariów i konferencji dla przedstawicieli branży filmowej. Festiwal znajduje się w elitarnym gronie imprez zrzeszonych w European Coordination of Film Festivals oraz tych, których zwycięzca automatycznie otrzymuje nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii krótkiego metrażu. Krakowski Festiwal Filmowy jest również uznawany przez amerykańską Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, co pozwala triumfatorom konkursu międzynarodowego ubiegać się o nominację do Oscara w kategoriach krótkometrażowej fabuły i animacji.
 Noc Muzeów – impreza organizowana jest od 2005 r. Za darmo, pomiędzy godziną 19.00 a 1.00 w nocy, zainteresowani mogą zwiedzać wszystkie muzea biorące udział w tym przedsięwzięciu. Dodatkowo odbywają się liczne pokazy filmowe, konkursy i wiele innych atrakcji.
 Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie – festiwal w całości dedykowany jest muzyce tworzonej na potrzeby obrazu. Odbywa się tuż po Festiwalu Filmowym w Cannes i na tydzień przed Krakowskim Festiwalem Filmowym przyciągając do stolicy Małopolski współczesną elitę świata muzyki, kultury i filmu, a także miłośników kina i sztuki filmowej.
 Krakowski Festiwal Filmowy – festiwal filmowy poświęcony filmom krótkometrażowym i dokumentalnym, odbywa się na przełomie maja i czerwca w Krakowie, jeden z najważniejszych festiwali tego typu w Europie.
 Krakowski Piknik Archeologiczny – piknik rodzinny odbywający się przy dworze w Branicach organizowany przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie w sobotę na przełomie maja i czerwca.

Lato 
 Krakowskie lato operowe w Barbakanie – w lipcu i sierpniu odbywa się cykl koncertów plenerowych. Wykonawcami są artyści opery krakowskiej. Impreza ta odbywa się w historycznym miejscu – w Barbakanie.

Czerwiec 
 Japoński Dzień Dziecka Kodomo-no hi – odbywa się w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”. Impreza ta przyciąga tłumy fanów sztuki japońskiej. Podczas tej imprezy odbywają się pokazy judo, karaoke, bonsai, konkurs wierszy haiku, kaligrafia, ceremonia parzenia herbaty, występowały dla dzieci zespoły japońskie i polskie... 
 Święto miasta Krakowa – jest upamiętnieniem wydarzenia, które miało miejsce dnia 5 czerwca 1257 roku. Jest to data wystawienia przywileju lokacyjnego dla miasta Krakowa. Obchody tego święta wiążą się z kilkudniowymi uroczystościami w Krakowie, w których skład wchodzą między innymi liczne koncerty oraz wiele imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym.
 Wielka Parada Smoków – widowisko plenerowe organizowane przez Teatr Groteska. Teren Starego Miasta staje się jedna wielką Smoczą Jamą. Setki ludzi zbierają się na bulwarach wiślanych by obejrzeć paradę smoków, które przepływają po Wiśle. Na zakończenie tej uroczystości puszczane są sztuczne ognie. Następnego dnia w południe odbywa się „Wielka Parada Smoków, Rycerzy i Dam Dworu” – konkurs na najpiękniejszego smoka. Parada smoków przechodzi od Wawelu ulicą Grodzką do Rynku, gdzie Jury ogłasza werdykt. Szczegółowe informacje na stronach www: (paradasmokow.pl) oraz teatru (www.groteska.pl).
 Święto Chleba – festiwal produktów regionalnych. Podczas uroczystości tych na placu Wolnica na Kazimierzu otwierane są stoiska wystawiennicze, odbywają się koncerty orkiestr oraz prezentacje artystyczne.
 Zwycięstwo mimo wszystko – impreza plenerowa odbywająca się na krakowskim rynku. Podczas tej imprezy kulturalnej na krakowskiej estradzie występują utalentowane gwiazdy polskiego show-biznesu. Są także organizowane liczne zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych między innymi: pojedynki niepełnosprawnych szermierzy i ciężarowców, mecz gold-balla (piłka z dzwoneczkami) dla osób niewidomych, a także mecz siatkówki, który rozgrywają drużyna gwiazd przeciwko reprezentantom niepełnosprawnej kadry narodowej w siatkówce.
 Wybory „króla kurkowego” – stary zwyczaj Bractwa Kurkowego. Odbywa się w poniedziałek po Bożym Ciele.
 Lajkonik – w czasie oktawy Bożego Ciała na terenie Starego Miasta krąży Lajkonik. Ponoć nie warto unikać uderzenia buławą, gdyż przynosi ono szczęście w miłości.
 Wianki – jest to stara tradycja ubrana w nowoczesną oprawę. Odbywa się ona w czasie przesilenia wiosenno-letniego, kiedy noc jest najkrótsza, a dzień najdłuższy. Dziewczęta puszczają wianki na Wiśle, w tym samym czasie odbywa się koncert, pokazy laserowe i pokazy sztucznych ogni. Wianki odbywają się zazwyczaj w pierwszą sobotę po 21 czerwca.

Lipiec 
 Juliada – impreza sportowo-rekreacyjna organizowana w Krakowie od 1999 r. Obejmuje następujące dyscypliny sportowe: streetball, piłkę ręczną, tenis stołowy, futsal (piłka nożna halowa), piłkę nożną, badminton, siatkówkę, szachy, breakdance, wspinaczkę. Trwa przez cały miesiąc na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz w Centrum Rozwoju Com Com Zone przy ul. Ptaszyckiego 6. Organizatorem imprezy jest Urząd Miasta Krakowa i Stowarzyszenie Siemacha.
 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych – specyficzna forma teatru organizowana od 1988 r.. Sceną są uliczki Starego Miasta, a aktorzy wciągają do zabawy widzów – przechodniów. Na krakowskim rynku, wystawiona jest scena na której prezentowane są przedstawienia teatralne. Czasem zbiera się przy niej aż kilkutysięczna widownia. Impreza ta trwa trzy dni. 
 Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie – odbywa się na Kazimierzu. Gościnnie przybywają wybitni artyści z różnych krajów a w krakowskich galeriach pojawia jest szereg wystaw poświęconych żydowskiej kulturze.

Sierpień 
 Muzyka w Starym Krakowie – wykonywane są utwory średniowieczne jak i współczesne w otoczeniu zabytkowych dziedzińców Starego Miasta.
 Parada Jamników – najbardziej szczekliwe z psiego rodu wędrują od Barbakanu uliczkami aż na Rynek Główny.
 Festiwal Pierogów – impreza kulturalna o charakterze kulinarnym odbywająca się rokrocznie od 2003 roku, na Rynku Głównym lub Małym Rynku w Krakowie. W tym czasie mieszkańcy i turyści, będący na rynku, mogą zasmakować tego krakowskiego przysmaku, przygotowanego przez najlepszych restauratorów Krakowa. Na każdym festiwalu pierogów jest wybierany przez degustatorów najlepszy pieróg imprezy.

Jesień

Wrzesień 
 Targi Sztuki Ludowej – można nabyć mało praktyczne ale jakże urokliwe dzieła twórców ludowych, ręcznie dziergane swetry lub koronkowe obrusy.
 Festiwal Sacrum-Profanum – miejscami w których odbywa się ta uroczystość są: Filharmonia Krakowska i Bazylika oo. Franciszkanów. Podczas jego trwania można podziwiać liczne arcydzieła muzyki.
 Classic Moto Show Kraków – wystawa zabytkowej motoryzacji prezentująca jej historię głównie w oparciu o zbiory polskich kolekcjonerów, a także promująca kolekcjonerstwo i restaurację zabytków techniki. Odbywa się w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Obejmuje aż do 200 dużej wartości eksponatów.

Październik 
 Studencki Festiwal Piosenki – impreza podczas której ujawnić się mogą nowe polskie gwiazdy estrady. Koncert galowy w ostatnich latach odbywał się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, przesłuchania konkursowe na scenie im. St. Wyspiańskiego PWST oraz (w 2011) na scenie Piwnicy pod Baranami. Odbywają się także dodatkowe koncerty, recitale i spotkania autorskie.
 Międzynarodowy Festiwal Muzyki dawnej – wykonywane są utwory muzyki dawnej, wykorzystywane są do tego stare narzędzia i zabytkowe miejsca Starego Miasta.

Listopad 
 Zaduszki Jazzowe – najstarszy w Europie festiwal jazzowy. Wykonawcy polscy i zagraniczni.
 MediaTory – Studenckie Nagrody Dziennikarskie, przyznawane corocznie przez studentów dziennikarstwa z uczelni publicznych z całej Polski.

Zima

Grudzień 
 Konkurs szopek krakowskich – u stóp pomnika Adama Mickiewicza prezentowane są najpiękniejsze szopki krakowskie. Ich budowa czasami trwa kilka miesięcy lub nawet rok.
 Targi Bożonarodzeniowe – odbywają się na Rynku Głównym, można zakupić oryginalne ozdoby choinkowe lub prezenty dla najbliższych.
 Korowód Kolędników – prezentowane są tradycje bożonarodzeniowe z różnych terenów.

Do umieszczenia w kalendarzu 
 Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich
 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gitarowej
 Celtyckie Lato w Krakowie  
Celtyckie Lato jest największą imprezą celtycką w Polsce. Organizatorami są Szkoła Tańca Irlandzkiego ISTA i Nowohuckie Centrum Kultury. W czasie tej uroczystości odbywa się letnia szkoła tańca irlandzkiego, szkockiego i bretońskiego, której towarzyszą liczne prezentacje i wystawy. Finałową atrakcją imprezy jest Scena Otwarta – dwudniowy koncert, w ramach którego odbywają się pokazy zespołów tańca irlandzkiego i szkockiego w Polski i ze świata.

 Krakowski Festiwal Recyklingu 
Jest to impreza dotycząca recyklingu, promuje go jako ekologiczne wykorzystywanie zasobów Ziemi. W tym czasie odbywa się budowa konstrukcji z surowców wtórnych oraz zbiórka tych surowców. Festiwal ten odbywa się na Krakowskich Błoniach.

Przypisy 

Kultura w Krakowie
Kraków
Kraków